Die U.S. Indoors 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Hartford, Connecticut. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 26. September bis 2. Oktober 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Hartford (Connecticut)